Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Hreniak – polski pływak
 Taras Hreniak – ukraiński piłkarz i trener